Emmanuelle in Bangkok ist der Alternativ-Titel zweier Filme:
 Black Emanuelle 2. Teil – aus dem Jahr 1976 von Joe D’Amato mit Laura Gemser
 Emmanuelle – Im Teufelskreis der Leidenschaft – aus dem Jahr 1980 von Jean-Marie Pallardy